Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Nasdaq-100 Open) van 2003 vond plaats van woens­dag 19 tot en met zondag 30 maart 2003 in de Ameri­kaanse stad Miami. Het was de negen­tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Toernooisamenvatting 
Het toernooi was sterk bezet – 28 speelsters uit de top 30 hadden zich ingeschreven.

De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Serena Williams slaagde erin om haar titel te prolon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij, evenals het jaar ervoor, haar als zesde geplaatste landgenote Jennifer Capriati, deze keer in drie sets. Williams wist voor de tweede keer het toer­nooi van Miami op haar naam te schrij­ven. Het was haar 22e WTA-titel, de derde van 2003. Zij won US$ 393.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was als derde geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitge­scha­keld door de latere winnares. Haar landgenote Justine Henin-Hardenne, als vierde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin moest zij de duimen leggen voor de Amerikaanse Chanda Rubin. De derde Belgische, Els Callens, won haar openingspartij van de vijftienjarige wildcard-speelster Maria Sjarapova maar kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze jaar­gang van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Lindsay Davenport, met wie zij het zevende reeks­hoofd vormde – zij wonnen hun openingspartij maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan. Stubbs en Jelena Bovina, als vierde geplaatst, vielen al in de eerste ronde ten offer aan het kwalificanten-koppel Samantha Reeves en Milagros Sequera.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová.

Het ongeplaatste duo Liezel Huber en Magdalena Maleeva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Japanse koppel Shinobu Asagoe en Nana Miyagi in drie sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Bulgaarse Maleeva twee.

De Belgische Kim Clijsters vormde het derde reekshoofd, samen met Ai Sugiyama uit Japan – zij bereikten de kwart­finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen. Haar landgenote Els Callens en Åsa Svensson (Zweden) hadden de tweede ronde als eindstation.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Magüi Serna uit Spanje – zij verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Miami 2003
Miami